Donnybrook (West-Australië), een plaats in de Australische staat West-Australië
Donnybrook (Victoria), een buitenwijk van de stad Melbourne in Australië
Donnybrook (Dublin)
Donnybrook (North Dakota), een plaats in staat North Dakota in de Verenigde Staten
Donnybrook (Zuid-Afrika), een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZoeloe-Natal
Donnybrook (band), een hardcore punk band
Donnybrook (2018), Amerikaanse film uit 2018